Ческа-Каменице (, ) — город на северо-западе Чешской Республики, в районе Дечин Устецкого края.

История 
Первые письменные упоминания о населённом пункте относятся к 1352 году.

Достопримечательности 
 Замок Ческа-Каменице первой половины XVI столетия, сильно перестроенный в XVII веке. В 1792 году был построен крытый переход в стиле барокко, соединяющий замок с костёлом. Последующие изменения в классическом стиле были сделаны между 1847 и 1849 годам и коснулись главным образом южного крыла.
 Деканский костёл Святого Иакова Старшего XVI века.

География 
Расположен примерно в 20 км к востоку от города Дечин, на реке Каменице (приток Лабы), на высоте 338 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы 
  Бад-Шандау, Германия

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 virtual show

Города Устецкого края
Район Дечин